Нуэва-Виская (, ) — провинция на Филиппинах, в регионе Долина Кагаян, на острове Лусон. Административный центр — город , расположенный в 268 км от Манилы.

География 
Площадь провинции составляет 3903,9 км². Граничит с провинциями: Бенгет (на западе), Ифугао (на севере), Исабела (на северо-востоке), Кирино (на востоке), Аурора (на юго-востоке), Нуэва-Эсиха (на юге) и Пангасинан (на юго-западе). Менее 20 % земель не пригодны для обработки.

Климат 
Климат провинции относительно сухой. Температура, зарегистрированная в Байомбонге, минимальная — 12 °C, максимальная — 25 °C. Наиболее холодные месяцы — декабрь и январь, умеренные — апрель и май. Между маем и октябрем идут дожди, а самые сухие месяцы — ноябрь и февраль.

История 
Провинция была создана как военно-политический округ в 1841 году при испанском губернаторе, Луисе Лардисабале. До этого территория провинции была населена разными народами: игорротами, илонготами, ифугао, и аэта, или негритосами. Племена их вели кочевую жизнь и вынуждены были выживать, перемещаясь в пустынных районах Кордильеры и Сьерра-Мадре. Позже эти народы стали объектом религиозных экспедиций, возглавляемых монахами доминиканцами и августинцами.

Население 
Население по данным на 2010 год составляет 421 355 человек. 56 % населения занято в сельском хозяйстве. Уровень безработицы составляет около 20 %

По данным на 2013 год численность населения составляет 419 335 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
В административном отношении провинция подразделяется на 15 муниципалитетов:

 Альфонсо-Кастаньеда
 Амбагио
 Аритао
 Багабаг
 Бамбанг
 Байомбонг
 Диади
 Дупакс-дель-Норте

 Дупакс-дель-Сур
 Касибу
 Кайапа
 Кесон
 Санта-Фе
 Солано
 Вильяверде

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Лусон
Появились в 1841 году
Провинции Филиппин